Okręty US Navy o nazwie USS  "Indiana", pochodzącej od stanu Indiana:

 Pierwszy "Indiana" (BB-1) był pancernikiem z okresu wojny amerykańsko-hiszpańskiej.
 Drugi "Indiana" był transportowcem z tego samego okresu.
 Trzeci "Indiana" (BB-50) był pancernikiem, którego budowa została anulowana w wyniku postanowień traktatu waszyngtońskiego.
 Czwarty "Indiana" (BB-58) był pancernikiem z okresu II wojny światowej

Indiana